Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 1991 spelades 16 februari–30 juni, 1991, för att ta ut CAF:s lag till Världsmästerskapet i fotboll 1991. Turneringen vanns av Nigeria som lyckades besegra Kamerun i de två finalmatcherna med slutsiffrorna 2–0 och 4–0. Nigeria var det enda landet som fick representera CAF i världsmästerskapet samma år.

Åtta lag var planerade att delta i turneringen, men fyra av dem drog sig ur, och kvar blev då bara fyra lag. 6 matcher spelades under turneringen och 22 mål gjordes totalt.

Kvartsfinaler 
Senegal, Zimbabwe och Kongo drog sig alla ur, vilket gjorde att Guinea, Zambia och Kamerun gick vidare på walk over. Nigeria och Ghana spelade två matcher mot varandra som slutade i en ackumulerad vinst på 7–2 till Nigeria.

Semifinaler 
Zambia drog sig ur turneringen vilket gjorde att Kamerun kunde ta sig vidare på walk over.

Final

Referenser

Externa länkar 
 RSSSF

1991
Fotbollsåret 1991
1991 i Afrika